Mixed dubbeln vid Australiska öppna 2010 vanns av Cara Black från Zimbabwe och Leander Paes från Indien. Dessa slog Ekaterina Makarova och Jaroslav Levinský i finalen.

Seedning

 Cara Black   Leander Paes '''(Mästare)
 Daniela Hantuchová   Daniel Nestor (Andra omgången, drog sig ur)
 Bethanie Mattek-Sands   Bob Bryan (Andra omgången)
 Nuria Llagostera Vives   Michal Mertiňák (Första omgången)

 Maria Kirilenko   Nenad Zimonjić (Första omgången)
 Alisa Kleybanova   Max Mirnyi (Andra omgången) 
 Lisa Raymond   Wesley Moodie (Semifinal) 
 Elena Vesnina   Andy Ram (Kvartsfinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Externa länkar
 Main Draw

Australiska öppna 2010